Ridley Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Ridley Creek (Big Creek) im Baker County, Oregon 
 Ridley Creek (Delaware River) im Delaware County, Pennsylvania 
 Ridley Creek (Middle Fork Nooksack River) im Whatcom County, Washington 

in Kanada:
 Ridley Creek (Ridley Lake) in Ontario